Параклитик () – разновидност на богослужебния сборник Октоих, използван в православната богослужебна практика. Съдържа църковни мелодии, които се изпълняват през определен ден от седмицата

Външни препратки 
 Кратка църковна енциклопедия 

Православие
Богослужебни книги